Claire M. Fraser – scienziata
Claire Fraser – ciclista